

Patronyme 

 Charles de Pouvreau-Baldy (1891-après 1955), poète et sculpteur français.
 Geoffroy Pouvreau (?-1333), évêque catholique français.
 Gérome Pouvreau (1983-), grimpeur français.
 Silvain Pouvreau (?-vers 1675), prêtre français et auteur de langue basque.

Œuvres 

 La stèle Pouvreau, sculpture de Paul Belmondo (1970).